Ishii Midori ist der Name folgender Personen: 

*Ishii Midori (Tänzerin) (1903–2008), japanische Tänzerin
 Midori Ishii (* 1949), japanische Politikerin (LDP)